Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des namibischen Nationalrats des 3. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter des Nationalrats, des Oberhauses des namibischen Parlaments, von 2004 bis 2010.

Abgeordnete

Weblinks 
 3. Nationalrat Namibias (englisch)

03
Namibia Nationalrat 03